

Geografia
 Francia
 Herm – comune del dipartimento delle Landes (Aquitania)
 L'Herm – comune del dipartimento dell'Ariège (Midi-Pirenei)

 Regno Unito
 Herm – una delle isole del Canale

Persone
 Gerhard Herm – giornalista e scrittore tedesco
 Juliana Herm – modella tedesca
 Klaus Herm – attore tedesco
 Michael Herm – schermidore tedesco